Wikirating est une plateforme communautaire et collaborative dédiée à la notation financière (« credit rating »).

Objectifs 
Le but de Wikirating est de mettre à disposition de tous une source transparente utile pour la notation financière des états, des sociétés et des produits structurés.
C'est la première plateforme de notation financière indépendante basée sur la contribution des membres de la communauté internet qui alimentent le site en données et informations afin d’établir des notations indépendantes, impartiales et transparentes.

Histoire 
Dorian Credé, mathématicien de formation d’origine autrichienne, et son partenaire Erwan Salembier, d’origine française, ont commencé le développement de la plateforme débuta au printemps 2010. La plateforme, basée sur le moteur de wiki MediaWiki, fut mise en ligne en . À la fin de l’année 2011, environ 2100 utilisateurs avaient contribué à la publication de notations.

Classification 
Wikirating utilise une classification des notations similaire à celle utilisée par les agences de notation traditionnelles, depuis la note « AAA » (meilleure notation) jusqu’à la note « D » (défaut de paiement).

Méthodes de notation
La plateforme propose trois méthodes de notation.

Public Sector Credit Framework

Notations des utilisateurs
Les utilisateurs de Wikirating peuvent voter une notation pour chaque pays, société et produit structuré. Les votes sont limités à un seul par utilisateur afin d’éviter toute manipulation.

Sovereign Wikirating Index
La méthode « Sovereign Wikirating Index » (SWI), ou Indice Wikirating Souverain, est une formule mathématique simple et transparente prenant en compte plusieurs facteurs ayant une influence sur la capacité d’un pays à rembourser sa dette souveraine.

En , la méthode SWI contient les 5 critères de notation suivant (avec pondération) :
 Dette publique (en % du PIB) — pondération 50 %
 Balance des paiements (en % du PIB) — pondération 20 %
 PIB Taux de croissance — pondération 10 %
 Taux d’inflation — pondération 10 %
 Taux de chômage — pondération 10 %

La valeur résultante est ajustée en la multipliant à un « facteur d’ajustement » composé par l’indice de développement humain (IDH) (pondération 60 %), l’indice de perception de la corruption (pondération 20 %) et l’indice de stabilité politique (pondération 20 %).

Calcul
Chaque critère de notation est calibré par rapport à la valeur minimum et maximum de chaque pays. Pour certains critères, une valeur marginale est définie afin d’éviter de trop grandes distorsions. Ces valeurs sont calculées à l’aide d’un tableur .

Les fondateurs espèrent mettre à contribution la communauté Wikirating pour améliorer la méthode SWI et fournir ainsi des notations optimisées.

Références

Lien externe 
 www.wikirating.org - Site officiel

Communauté virtuelle
Agence de notation
Wiki